Wilhelm Rimpau ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Rimpau (Landrat) (1814–1892), deutscher Unternehmer und Landrat
 Wilhelm Rimpau (Agrarwissenschaftler) (1842–1903), deutscher Saatgutzüchter und Agrarwissenschaftler
 Wilhelm Rimpau (Mediziner) (* 1943), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Willi Rimpau (1877–1963), deutscher Hygieniker und Mikrobiologe